Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dowdeswell e Christo Steyn che hanno battuto in finale Brian Levine e Laurie Warder 6–3, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)

 Anders Järryd /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1986